ARG – MKOl kod Argentyny
 ARG - IATA kod miasta Walnut Ridge, USA

Zobacz też 
 Arg

en:ARG